Еренбург — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Еренбург Володимир Олександрович (. 1948) — депутат Державної думи IV скликання.
 Еренбург Георгій Борисович (1902-1967) — радянський сходознавець-синолог, двоюрідний брат  Г. Еренбурга.
 Еренбург Ігор Інокентійович (1930-1989) — російський бард.
 
 Еренбург Ірина Іллівна (1911-1997) — російська перекладачка, дочка Іллі Еренбурга.
 Еренбург Лев Борисович (. 1953) — театральний режисер, керівник НеБДТ у Санкт-Петербурзі.
 Еренбург Любов Михайлівна (спочатку Любов Мойсеевна Козинцова; [[1899-[[1970) — радянський живописець і графік, дружина Іллі Еренбурга.
 Еренбург Павло Маркович (1896-1986) — радянський учений в області рослинництва.
 Еренбург Сергій Володимирович (. 1983) — ізраїльський шахіст, гросмейстер (2003).

 Еренбург-Маннаті Наталія Лазарівна (; 1884-1979) — французький художник, графік, критик, двоюрідна сестра Іллі Еренбурга.
 Панцов Олександр Вадимович (первинне прізвище Еренбург; . 1955) — радянський та американський історик, синолог, доктор історичних наук, онук Г. Б. Еренбурга.

Топонім 
 Еренбург — комуна в Німеччині, в землі Нижня Саксонія.